Ле-Бушаж () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Ле-Бушаж () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта